Гришанки — название нескольких населённых пунктов:
 Гришанки — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Гришанки — деревня в Воткинском районе Удмуртии.